Betul kan syfta på följande platser:

Indien 

 Betūl Bāzār, ort, Madhya Pradesh, 
 Betul, ort, Madhya Pradesh, Betūl, 
 Betul (distrikt), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar